Димитър Ангелов може да се отнася за:
 Димитър Ангелов (около 1830 - 1897), български църковен деец и общественик
 Димитър Ангелов (1904 - 1977), български педагог и писател
 Димитър Ангелов – Габерот (1916 - 1943), югославски партизанин и деец на комунистическата съпротива във Вардарска Македония
 Димитър Ангелов (1917 - 1996), български академик и историк